Ryssäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssäsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Ryssäsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar